Eine Landratsgemeinde ( als Kurzform von ,  von silska rada, ) – deutsch auch Dorfsowjet oder Dorfrat – ist eine Verwaltungseinheit innerhalb eines Rajons in Russland, Belarus und der Ukraine.  

Verwaltungsgliederung von Belarus
Verwaltungsgliederung der Ukraine
Verwaltungsgliederung Russlands